Alexis Jenni (1963-), écrivain français ;

 Marcel Jenni (1974-), joueur suisse de hockey sur glace.

Diminutif 
 Jennifer Hermoso, plus connue sous le diminutif de Jenni, footballeuse espagnole.